Taron (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
 Taron (achtbaan), een stalen lanceerachtbaan in het Duitse Phantasialand, Brühl, Reinland
 Taron (Armenië)
 Taron Egerton